Clements se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kendall D. Clements
 Frederic Edward Clements